Hay varios lugares que se llaman Corvera:

Lugares de España:

 Corvera: Pedanía perteneciente al municipio de Murcia, en la Región de Murcia, España.
 Corvera de Asturias: Concejo del Principado de Asturias, España.
 Corvera de Toranzo: Municipio de Cantabria, España.
 Corvera: Localidad del municipio de Corvera de Toranzo, Cantabria, España.
 Corbera, un municipio de la provincia de Valencia, España.